Richard Zemlak (né le  à Wynyard dans la Saskatchewan au Canada) est un joueur canadien professionnel de hockey sur glace.

Carrière en club
Zemlak commence le hockey dans la Ligue de hockey de l'Ouest (LHOu) chez les Flyers de Spokane. Il joue dans un grand nombre de championnats (LHOu, ligue centrale de hockey, Ligue internationale de hockey, Ligue américaine de hockey) avant d'être choisi par les Blues de Saint-Louis de la Ligue nationale de hockey au cours du repêchage de 1981 en dixième ronde ( au total) mais il ne jouera jamais pour les Blues.

Il joue son premier match dans la LNH au cours de la saison 1986-1987 avec les Nordiques de Québec. Il joue également pour les North Stars du Minnesota, les Penguins de Pittsburgh et les Flames de Calgary de la LNH. Il prend sa retraite à la fin de la saison 1993-1994 après avoir joué deux saisons en ligue internationale de hockey.

=Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1980-1981 || Flyers de Spokane || LHOu || 72 || 19 || 19 || 38 || 132 || 4 || 1 || 1 || 2 || 6
|-  
|rowspan="3"| 1981-1982 || Flyers de Spokane || LHOu || 26 || 9 || 20 || 29 || 113 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|Warriors de Winnipeg || LHOu || 2 || 1 || 2 || 3 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|Tigers de Medicine Hat || LHOu || 41 || 11 || 20 || 31 || 70 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
| 1981-1982 || Golden Eagles de Salt Lake || LCH || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-  
|rowspan="2"|1982-1983 || Tigers de Medicine Hat || LHOu || 51 || 20 || 17 || 37 || 119 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|Islanders de Nanaimo || LHOu  || 18 || 2 || 8 || 10 || 50 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1983-1984 || Goaldiggers de Toledo || LIH || 45 || 8 || 19 || 27 || 101 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1983-1984 || Magic de Montana || LCH || 14 || 2 || 2 || 4 || 17 ||  ||  ||  ||  || 
|-  
|1984-1985 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 64 || 19 || 18 || 37 || 221 || 17 || 5 || 4 || 9 || 68
|- 
|1984-1985 || Express de Fredericton || LAH || 16 || 3 || 4 || 7 || 59 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1985-1986 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 3 || 1 || 2 || 3 || 36 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1985-1986 || Express de Fredericton || LAH || 58 || 6 || 5 || 11 || 305 || 3 || 0 || 0 || 0 || 49
|- 
|1986-1987 || Express de Fredericton || LAH || 28 || 9 || 6 || 15 || 201 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1986-1987 || Nordiques de Québec || LNH || 20 || 0 || 2 || 2 || 47 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1987-1988 || North Stars du Minnesota || LNH || 54 || 1 || 4 || 5 || 307 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|rowspan="2"|1988-1989 || Wings de Kalamazoo || LIH || 2 || 1 || 3 || 4 || 22 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|Lumberjacks de Muskegon || LIH || 18 || 5 || 4 || 9 || 55 || 8 || 1 || 1 || 2 || 35
|- 
|rowspan="2"|1988-1989 || North Stars du Minnesota || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 13 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|Penguins de Pittsburgh  || LNH || 31 || 0 || 0 || 0 || 135 || 1 || 0 || 0 || 0 || 10
|- 
|1989-1990 || Lumberjacks de Muskegon || LIH || 61 || 17 || 39 || 56 || 263 || 14 || 3 || 4 || 7 || 105
|- 
|1989-1990 || Penguins de Pittsburgh  || LNH || 19 || 1 || 5 || 6 || 43 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1990-1991 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 59 || 14 || 20 || 34 || 194 || 3 || 0 || 1 || 1 || 14
|-
|1991-1992 || Golden Eagles de Salt Lake || LIH || 60 || 5 || 14 || 19 || 204 || 3 || 0 || 0 || 0 || 0
|- 
|1991-1992 || Flames de Calgary || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 42 ||  ||  ||  ||  || 
|- 
|1992-1993 || Admirals de Milwaukee || LIH || 62 || 3 || 9 || 12 || 299 || 2 || 1 || 1 || 2 || 6
|- 
|1993-1994 || Admirals de Milwaukee || LIH || 61 || 3 || 8 || 11 || 243 || 2 || 0 || 0 || 0 || 16

| 132 || 2 || 12 || 14 || 587 || 1 || 0 || 0 || 0 || 10

Références

Voir aussi

Naissance en mars 1963
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Nordiques de Québec
Joueur des North Stars du Minnesota
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LCH)
Joueur des Goaldiggers de Toledo
Joueur du Magic du Montana
Joueur des Lumberjacks de Muskegon (1984-1992)
Joueur de l'Express de Fredericton
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur des Admirals de Milwaukee (LIH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Golden Eagles de Salt Lake (LIH)
Joueur des Warriors de Winnipeg (LHOu)